Му́ствеэ (), до 1923 года Чёрный посад, Черно, Черна, Чёрные горы — внутриволостной город в уезде Йыгевамаа, Эстония. 

До административно-территориальной реформы 2017 являлся самостоятельным городским муниципалитетом и не входил в состав какой-либо волости, после реформы стал административным центром волости Муствеэ.

География 
Расположен на востоке Эстонии, на берегу Чудского озера.

Население 
Динамика численности населения города Муствеэ:

Национальный состав в 2000 году: русские — 57,05 %, эстонцы — 40,73 %.

По данным переписи населения 2011 года число жителей города составило  человек, из них эстонцы — 563 (41,5 %).

История 
Первые письменные упоминания о деревне Чорна (Mustut) на берегу Чудского озера относятся к 1493 году. До формирования постоянного поселения здесь находились временные рыбацкие домики крестьян деревни Тяхквере и др.. 

Муствеэ является одним из центров старообрядчества в Эстонии. Уже в начале XVIII века деревню населяли в основном русские староверы-федосеевцы и поморцы, бежавшие от преследований за веру. Старообрядческая община поморского согласия имеется в Муствеэ и сейчас. С бытом местных староверов можно ознакомиться в Городском музее. В начале XIX века в селении стоял 371 дом, и число жителей достигало более 1900 человек.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, населённый пункт обозначен как Черное.

В 1802 году купцом Иоакимом Горюшкиным здесь была построена деревянная моленная.

В начале XX века в Чёрном посаде находилось семь церковных зданий. Из них сохранилось четыре: храм Святителя Николая (Эстонская православная церковь Московского Патриархата), Троицкая церковь (бывшая единоверческая), Старообрядческая церковь и Лютеранская церковь. Также в городе есть молитвенный дом баптистов.

Статус города Муствеэ получил в 1938 году. 

Город неоднократно страдал в больших пожарах: в 1918 году сгорело 120 домов, летом 1944 года (в основном, из-за массированных воздушных атак) погибло почти 70 % строений.

В 1950—1959 годах Муствеэ был центром Муствеского района.

2 апреля 2013 года Городское собрание Муствеэ избрало мэром города депутата Таллинского Городского собрания Макса Каура.

18 декабря 2014 года состоялась церемония открытия в нового пассажирского порта в Муствеэ, построенного при финансовой поддержке из структурных фондов Европейского союза. Порт в Муствеэ — это не только новые перспективы для экономического сотрудничества между российскими и эстонскими приграничными регионами, но и важный фактор в системе взаимоотношений между ЕС и РФ.

Известно, что в начале XX века к причалам «столицы эстонского причудья» подходил пароход «Царевич Александр», в середине 1960-х годов — «Ракеты» — суда на подводных крыльях, курсировавшие между Муствеэ, Тарту и Псковом.

Предпринимательство 
Основными сферами предпринимательской деятельности в городе являются лесное хозяйство и рыболовство. Единственным промышленным предприятием города до 2005 года был швейный цех акционерного общества «Марат». 6 мая он был закрыт, и были сокращены все 123 его работника.

Достопримечательности 
В 1996 году открылся краеведческий музей Муствеэ, рассказывающий как об истории староверов, так и об истории региона. В городе также работает Музей весов, экспозиция которого насчитывает более 120 экспонатов.

К достопримечательностям города относятся один из «пращевых камней» Калевипоэга и статуя «Скорбящая девушка» (1973, Эльмар Ребане) на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

В городе есть , названная в честь баскского лётчика Бенито Агирре, погибшего в боях Великой Отечественной войны над городом в 1944 году.

Происхождение топонима 
Буквальный перевод современного названия города с эстонского языка — «Черноводское». Считается, что населённый пункт получил своё название по одному из имён Чудского озера — Муствеси (с эст. — «чёрная вода») или по реке Муствеэ.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Старообрядческая община Муствеэ

Муствеэ
Переименованные населённые пункты Эстонии